De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2004 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 16 mei 2004 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans